FPF, akronymet har flere betydninger:
 Frivilligt Pige Forbund
 Federação Portuguesa de Futebol – Portugals nationale fodboldforbund.